Côte d'Or kan betekenen:
 Côte-d'Or, een Frans departement
 Côte d'Or (heuvelrug), een heuvelrug en wijngebied in dit departement
 Côte d'Or (chocolade), een Belgisch merk chocolade
 de Franse naam van de voormalige kolonie Goudkust, de huidige staat Ghana.